Witold Dąbrowski (ur. 1932) – polski ekonomista, aktywista PZPR
 Witold Dąbrowski (1933–1978) – polski poeta, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL